

Hydronyme 
 La Loivre est une rivière française des départements de la Marne et de l'Aisne, dans les deux régions de Champagne-Ardenne et Picardie, qui se jette dans l'Aisne en rive gauche et un sous-affluent de la Seine, par l'Oise.

Toponyme 
 Loivre est une commune française, située dans le département de la Marne en région Champagne-Ardenne.